Кубок Наций — многозначный термин.
 А1 Гран-при — международная серия по кольцевым автогонкам.
 Кубок наций ОФК — футбольное соревнование среди сборных, проходящее под эгидой Конфедерации футбола Океании.
 Кубок наций — международный футбольный турнир среди сборных Ирландии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса, проводимый каждые два года.
 Кубок трёх наций — ежегодный турнир по регби-15.
 Кубок шести наций — ежегодное международное соревнование по регби-15.
 Кубок африканских наций — главное соревнование национальных сборных, проходящее под эгидой Африканской конфедерации футбола (КАФ).
 Зачёт Кубка наций по биатлону — рейтинг национальных биатлонных федераций по результатам выступления спортсменов.
 Кубок Наций 1930 — международный футбольный турнир, прошедший летом 1930 года в Женеве.
 Кубок наций по футболу 1964 — международный футбольный турнир, единственный розыгрыш которого прошёл в Бразилии в 1964 году.

См. также